Spojení písmen A a W může mít různé významy:

AW 
 AW II – hudební album
 AW – kód ISO 3166-2 pro Arubu
 Alan Walker

aW 
 attowatt

.aw 
 .aw – internetová doména nejvyššího řádu pro Arubu